Зевор:

 Шарль Мари Зевор (1816 — 1887) — французский литератор и государственный деятель в области народного образования.
 Эдгар Зевор (1842 — ?) — французский писатель, сын Шарля Мари Зевора.